Barneville kan syfta på:

 Barneville-Carteret, fransk kommun i departementet Manche
 Barneville-la-Bertran, fransk kommun i departementet Calvados
 Barneville-sur-Seine, fransk kommun i departementet Eure